Чемпионат мира по фигурному катанию 2008 () — международный турнир, проведённый Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 2007/2008 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также танцах на льду. Чемпионат прошёл в шведском городе Гётеборге на арене «Scandinavium» с 16 по 23 марта 2008 года.

Обязательным танцем на чемпионате являлось аргентинское танго, оригинальный танец был на народные мотивы.

Представительство на чемпионате 

Следующие страны-участники по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира 2007 года имели право заявить на чемпионат мира 2008 больше одного участника/пары:

Всего в чемпионате 2008 года приняли участие:
 в мужском одиночном катании — 46 спортсменов;
 в женском одиночном катании — 53 спортсменки;
 в парном катании — 21 пара;
 в танцах на льду — 31 пара.

События 
 На этом турнире китайская спортивная пара Чжан Дань и Чжан Хао установила новый мировой рекорд по сумме баллов полученных в короткой программе (74.36).

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Медальный зачёт

Квалификация на чемпионат-2009 
Эти страны-участники, по результатам прошедшего чемпионата, имеют право заявить на чемпионат мира 2009 года более одного спортсмена (пары) в каждом разряде:

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ

Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Март 2008 года